Midville kan syfta på följande:

Storbritannien 

 Midville, Lincolnshire, ort i England,

USA 

 Midville, Georgia, ort, Burke County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar